Miletich Fighting Systems é uma arte marcial de MMA. Ela se constitui em caratê, boxe, jiu-jitsu, wrestling e kickboxing.

Artes marciais mistas
Artes marciais híbridas